Перещепновский — топоним в Волгоградской области Волгоградской области России.

 Перещепновский — хутор в Новоаннинском районе, входит в состав Староаннинского сельского поселения.
 Перещепновский — государственный природный заказник в Котовском районе.